Коканд:
 Коканд — древний город в Ферганской области Узбекистана.
 «Коканд» — стадион в городе Коканд.
 «Коканд» — недействующий аэропорт в городе Коканд.
 «Коканд 1912» — узбекистанский футбольный клуб из города Коканд.